Le xian de Linxi (临西) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Le xian de Linxi (林西) est une subdivision administrative de la région autonome de Mongolie-Intérieure en Chine.
 Le village de Linxi (Guangxi), proche de la ville de Sanjiang, est réputé pour son marché, les 1, 5, 10, 15, 20, 25 du mois.
Homonymie de toponyme